Шаровка — топоним:

Казахстан 
 Шаровка — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2003 году.

Россия 
 Шаровка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Шаровка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Шаровка — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Шаровка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.
 Шаровка — река в Свердловской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Шаровка — исчезнувшее село в Советском районе.

Украина 
 Шаровка — село в Царичанском районе Днепропетровской области.
 Шаровка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Шаровка — село в Белокуракинском районе Луганской области.
 Шаровка — посёлок в Богодуховском районе Харьковской области.
 Шаровка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Шаровка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.